Latisha Chan i Ivan Dodig eren la parella defensora del títol, i en una repetició de la final de l'any anterior, novament es van imposar a Gabriela Dabrowski i Mate Pavić. De fet, van esdevenir la primera parella en l'Era Open que aconseguia defensar amb èxit aquest títol.

Caps de sèrie 

  Nicole Melichar /  Bruno Soares (semifinals)
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (final)
  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (renúncia)
  Demi Schuurs /  Jean-Julien Rojer (1a ronda)

  Zhang Shuai /  John Peers (quarts de final)
  Chan Hao-ching /  Oliver Marach (quarts de final)
  Alicja Rosolska /  Nikola Mektić (quarts de final)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixts 

2019
Competicions tennístiques del 2019